Die Communauté de communes de l’Est de la Somme ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Somme und Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst aktuell 41 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Ham. Eine Besonderheit ist die Département-überschreitende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Pays Hamois und
 Communauté de communes du Pays Neslois.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Hombleux und Grécourt in die Commune nouvelle Hombleux auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 41.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Est de la Somme
Est de la Somme
Gegründet 2017